Джилл Шумэ́й (, урождённая Джилл Джо́нстон, ; ) — канадская кёрлингистка.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем, муж Дэррин Шумэй (), у них двое сыновей.

Примечания

Ссылки 

 HeartChart: February 19, 2013 (ежедневная газета женского чемпионата Канады 2013; в веб-архиве; статью о Джилл Шумэй см. на стр. 4—5)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады